Линия 7:
 Линия 7 (Парижское метро)
 Линия 7 (Мадридский метрополитен)
 Линия 7 (Метрополитен Мехико)

См. также 
 Линия 7bis (Парижское метро)
 Седьмая линия московского метрополитена
 7 (линия метро)